Great Teacher Onizuka  – manga
Great Teacher Onizuka  – serie televisiva iniziata nel 1998
Great Teacher Onizuka  – serie televisiva iniziata nel 2012